Cañadas puede referirse a:

Lugares 
En España
 Cañadas, localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.
 Cañadas, localidad del municipio de Nerpio, en la provincia de Albacete.
 Cañadas, núcleo diseminado del municipio de Moraleja, en la provincia de Cáceres.
 Cañadas de Cañepla, localidad del municipio de María, en la provincia de Almería.
 Cañadas de Haches de Abajo, localidad del municipio de Bogarra, en la provincia de Albacete.
 Cañadas de Haches de Arriba, localidad del municipio de Bogarra, en la provincia de Albacete.
 Cañadas de Pareja, localidad del municipio de Antequera, en la provincia de Málaga.
 Cañadas del Romero, localidad del municipio de Mazarrón, en la provincia de Murcia.
 Cañadas del Romero, localidad del municipio de El Pedroso, en la provincia de Sevilla.
 Canyades d'En Cirus, localidad del municipio de Monóvar, en la provincia de Alicante.
 Las Cañadas, localidad del municipio de Alhama de Murcia, en la provincia de Murcia.
 Las Cañadas, localidad del municipio de Campos del Río, en la provincia de Murcia.
 Las Cañadas del Teide, localidad del municipio de La Orotava, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Los Tiemblos y las Cañadas, localidad del municipio de Lorca, en la provincia de Murcia.
 San Martín de las Cañadas, localidad del municipio de Cervantes, en la provincia de Lugo.

En México
 Cañadas de Obregón, municipio del estado de Jalisco.

Personalidades 
 Esther Cañadas, modelo española.

Enlaces externos